Alexander R. Haidmayer (* 19. September 1986 in Graz) ist ein österreichischer Unternehmer und Medienmacher. Er ist vor allem bekannt als Eigentümer und Gründer von FootballR.at, einer Online-Plattform für NFL und American-Football-Nachrichten.

Werdegang 
Haidmayer begann seine Karriere in der Medienbranche im Jahr 2006 und arbeitete für und mit verschiedenen Medienunternehmen in Österreich und Deutschland. Im Jahr 2013 gründete er FootballR.at mit dem Ziel, eine Plattform für deutschsprachige American Football Fans zu schaffen, die alle Nachrichten, Analysen, Videos und Spiele frei und kostenlos zur Verfügung stellt.

Auf FootballR.at können Fans die neuesten Nachrichten aus der NFL, GFL, AFL und dem College in deutscher Sprache verfolgen. Die Plattform bietet auch eine Vielzahl von Analysen und Expertenmeinungen zu verschiedenen Aspekten des Sports, von taktischen Strategien bis hin zu Spielerbewertungen.

Dank seines Engagements und seiner Fachkompetenz hat Haidmayer eine starke Fangemeinde aufgebaut und ist zu einem wichtigen Akteur in der deutschsprachigen American Football Community geworden. FootballR.at hat eine bedeutende Rolle bei der Förderung und Entwicklung des Sports in Österreich und Deutschland gespielt und ist heute eine der wichtigsten Anlaufstellen für Footballfans in der Region.

Privates 
Haidmayer ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Er lebt und arbeitet derzeit in Graz. Sein Großvater ist Karl Haidmayer.

Weblinks 
www.footballr.at

Person (Medien)
Unternehmer (Österreich)
Österreicher
Geboren 1986
Mann